Benzina – carburante derivato dal petrolio
 Benzina – film del 2001 di Monica Stambrini
 Benzina – EP del 2011 dei Subsonica
 Benzin – singolo dei Rammstein del 2005